W Polsce 
 Klucze – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. głogowskim, w gminie Głogów 
 Klucze – wieś w woj. małopolskim, w pow. olkuskim, w gminie Klucze
 Klucze – gmina w powiecie olkuskim
 Klucze – gromada w powiecie olkuskim